

Geografia
 Jarque de la Val – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona
 Jarque de Moncayo – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone
 Daniel Jarque (1983-2009) – calciatore spagnolo
 Demetrio Lozano Jarque (1975) – pallamanista spagnolo

Altro
 Test di Jarque-Bera – test statistico per la verifica dell'ipotesi di normalità

Pagine correlate
De Jarque